Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo były ósmymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje były rozgrywane między 12 a 15 lutego 2015. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sprincie oraz w sztafecie.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny kobiet

Bieg indywidualny mężczyzn

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mężczyzn 
Polacy nie startowali.

Klasyfikacje po zawodach w Oslo/Holmenkollen

Bibliografia 
 

Oslo/Holmenkollen
2015 w Norwegii